Beveland kan betrekking hebben op:

Noord-Beveland; een gemeente, voormalig eiland en landstreek in Zeeland
Zuid-Beveland; een schiereiland, voormalig eiland en landstreek in Zeeland
Hr. Ms. Beveland; een Nederlandse mijnenveger
Bevelandia (gouw), een gouw uit de middeleeuwen
Beveland  (drank), een Spaanse alcoholvrije drank